Alberto Herrera y Franchi (1874-1954, général d'armée cubain ;
 Alessandro Franchi (1819–1878), cardinal italien ;
 Alessandro Franchi (1838-1914), peintre italien ;
 André Antoine Franchi  (1898-1982), général français ;
 Anna Franchi (1867-1954), écrivaine et journaliste italienne ;
 Antonio Franchi (1638-1709), peintre italien ;
 Antonio Franchi (1936-2019), coureur cycliste italien ;
 Artemio Franchi (1922-1983), dirigeant sportif italien ;
 
 Carlos Franchi (1932-2001), linguiste, professeur, avocat et homme politique brésilien ;
 Dorothea Anne Franchi (1920-2003), compositrice, pianiste et professeur de musique néo-zélandaise ;
 Franco Franchi (1923-2018), coureur cycliste italien ;
 Franco Franchi (1928-1992), acteur et chanteur italien ;
 Giovannina Franchi (1807-1872), religieuse et bienheureuse italienne ;
 Giuseppe Franchi (1731-1806), sculpteur italien ;
 Gregory Franchi (1982-), pilote automobile belge ;
 Jean Toussaint Franchi (1923-1985), pilote d'essai français ;
 Lorenzo Franchi (1563-1630), peintre italien ;
 Lorenzo Franchi (1920-2004), journaliste et écrivain italien ;
 Nicolas Franchi (vers 1509-1569), poète satirique italien ;
 Paolo Franchi (1969-), réalisateur italien ;
 Pierre Franchi (1911–1983), réalisateur français ;
 Rossello di Jacopo Franchi (env. 1377–env. 1456), peintre et enlumineur italien  ;
 Sergio Franchi (1926-1990), ténor et acteur italo-américain ;
 Toussaint Franchi (1893-1968), médecin et homme politique français.

Voir aussi 
 Franchi, société italienne spécialisée dans la production d’armes à feu.
 Stade Artemio-Franchi (Florence)
 Stade Artemio-Franchi (Sienne)